Heavy metal se poate referi la:

 Heavy metal, stil muzical
 Heavy Metal (revistă), revistă americană de literatură de fantezie
 Heavy Metal (film), film din 1980
 Heavy Metal 2000, film din 2000

Vezi și
 Cronicile Heavy Metal‎